Cuba libre (cocktail)
 Cuba libre (stripalbum), uit de reeks Lefranc